Buchkremer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Buchkremer (* 1943), deutscher Psychiater und Psychotherapeut
 Gregor Buchkremer (* 1980), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Hermann Josef Buchkremer (* 1940), deutscher Physiker, Rektor der Fachhochschule Aachen
 
 Stephan Buchkremer (1901–2000), Gründer der Aachener Domwache im Zweiten Weltkrieg; Sohn von Joseph Buchkremer